L'NBA All-Star Weekend 2003, svoltosi ad Atlanta, vide la vittoria finale della Western Conference sulla Eastern Conference per 155 a 145 dopo due tempi supplementari.

Kevin Garnett, dei Minnesota Timberwolves, fu nominato MVP della partita. Jason Richardson, dei Golden State Warriors, si aggiudicò per il secondo anno consecutivo l'NBA Slam Dunk Contest. Predrag Stojaković, dei Sacramento Kings vinse l'NBA Three-point Shootout per il secondo anno consecutivo.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Sophomores (giocatori al 2º anno) sui Rookies (giocatori al 1º anno) per 132 a 112. MVP della partita fu Gilbert Arenas dei Golden State Warriors.

Al sabato venne introdotto un nuovo spettacolo: l'NBA Skills Challenge, una gara di abilità a tempo, che venne vinta da Jason Kidd dei New Jersey Nets.

Per la prima volta nella storia dell'All-Star Game prese parte alla partita un giocatore proveniente dall'area della FIBA Asia: il cinese Yao Ming.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest

Three-point Shootout

 Brent Barry, Seattle SuperSonics
 Wesley Person, Memphis Grizzlies
 Pat Garrity, Orlando Magic

 David Wesley, New Orleans Hornets
 Antoine Walker, Boston Celtics
 Predrag Stojaković, Sacramento Kings

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge

 Gary Payton, Seattle SuperSonics
 Tony Parker, San Antonio Spurs

 Jason Kidd, New Jersey Nets
 Stephon Marbury, New York Knicks

in grassetto è indicato il vincitore

All-Star Hoop-It-Up

 Atlanta
 Jason Terry, giocatore Atlanta Hawks
 Sheryl Swoopes, giocatrice Houston Comets
 Dominique Wilkins, ex giocatore Atlanta Hawks
 Frankie Muniz, attore

 Los Angeles
 Corey Maggette, giocatore Los Angeles Clippers
 Lisa Leslie, giocatrice Los Angeles Sparks
 Magic Johnson, ex giocatore Los Angeles Lakers
 Ashton Kutcher, attore

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate
 National Basketball Association 2002-2003

Collegamenti esterni

Competizioni sportive ad Atlanta
All-Star Game 2003
Pallacanestro nel 2003